Rise ist Ortsbezeichnung:

 Rise Sogn (Aabenraa Kommune), Kirchspielsgemeinde im südlichen Dänemark
 Rise Sogn (Ærø Kommune), Kirchspielsgemeinde auf der dänischen Insel Ärø
 Rise (Arendal), ein Wohnplatz in der Kommune Arendal in Norwegen

Rise ist Titel von
 Rise (Shaggy-Album) von Shaggy aus dem Jahr 2012
 Rise (Skillet-Album) von Skillet aus dem Jahr 2013
 Rise (Eddie-Vedder-Lied), Lied von Eddie Vedder
 Rise (Gabrielle-Lied), Lied von Gabrielle
 Rise (Katy-Perry-Lied). Lied von Katy Perry
 Rise (Fernsehserie). US-amerikanische Fernsehserie des Senders NBC
RiSE bezeichnet einen sechsbeinige Kletter-Roboter von Boston Dynamics

RISE ist die Abkürzung für:
 Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung, seit 2009 bestehendes Förderprogramm der Freien und Hansestadt Hamburg
 Remote Integrated Service Engine, Technologie von Cisco Systems

Weiteres:
 Rise (Kopftuch), Kleidungsstück
 Rise Technology, Hersteller von x86-Prozessoren
 Rise: Blood Hunter, Horrorfilm

Siehe auch:
 Rais
 Reis (Begriffsklärung)
 Rize (Begriffsklärung)
 Riese (Begriffsklärung)
 Riise
 Risse